Robertville peut faire référence à :
 Robertville, village de la commune de Waimes en Belgique ;
 Robertville, est un village du comté de Gloucester, au nord-est de la province du Nouveau-Brunswick au Canada,
 Robertville, l'ancien nom d'Emdjez Edchich en Algérie durant la période française